Utopia XXI est un livre d'Aymeric Caron (1971-) publié en 2017. Cet essai politique rend hommage à Utopia (1516) de Thomas More, en l'actualisant pour un public français et européen d'aujourd'hui.

Contenu 
 7-15 : Il sera une fois
 17-106 : Livre I : Songe
 Des origines
 De More, de Hythlodée et des utopistes
 Des villes et de la nature
 Des droits des animaux
 De l'argent et de la propriété privée
 Du logement
 De la liberté
 Du communisme
 Du travail et du revenu universel
 Du salaire minimum
 Du temps libre
 De l'écologie
 De la démographie
 De la biodémocratie
 Du bonheur
 De la justice
 Du mariage
 De la religion
 De l'esclavage
 107-486 : Livre 2 : Mensonges
 Utopie & Réalité
 Le mensonge de la démocratie
 Le mensonge du travail
 Le mensonge de l'argent
 Le mensonge du terrorisme
 Le mensonge de la nation
 Le mensonge de la liberté
 Le mensonge de l'égalité
 Le mensonge de la fraternité
 487-507 : Livre 3 : Rêves
 509-512 : Réveil

Presque chaque chapitre du Livre 2 comporte des propositions utopiques.

Réception 
Le livre est peu recensé.

Éditions

Articles connexes 
 Utopie

Notes et références 

Essai français paru en 2017
Essai sur la politique française